Medlík může být:

 Melk – okresní město v Rakousku

příjmení osob
 Jaroslav Medlík (* 1950) – český lední hokejista a činovník
 Olga Medlíková (* 1959) – česká lektorka, konzultantka, facilitátorka a moderátorka

Rozcestníky - příjmení